Hyndman är ett skotskt efternamn, som burits av bland andra:

 George Crawford Hyndman (1796–1867), amatörbiolog
 Henry Hyndman (1842–1921), socialistisk teoretiker

Skotska efternamn